O Taijutsu Shinto Ryu 

O Taijutsu Shinto Ryu é uma modalidade de Taijutsu , tipo de luta marcial vinda do Japão.

O Taijutsu no Brasil
No Brasil pouco se sabe a respeito da prática do Taijutsu. As escolas conhecidas são a Hakushin, mais parecidas com a Shintô Ryu e a Bunjinkan que é uma escola de ninjutsu.

O Taijutsu  (体術) é um estilo praticamente sem o uso de armas, pois entendemos que o uso racional do corpo e da mente trabalhando juntos por uma Harmonia Universal torna-se uma arma de defesa: No entanto respeitando as tradições e o misticismo encontrado no Budô o Taijutsu adota algumas armas como as Katanás para executar Katás e também algumas técnicas de combate com a Shinai (竹刀) e o Bokutô (木刀), por serem ótimas práticas Físicas e Mentais. Outras armas que se desenvolve dentro do Taijitsu são: o Arco e flecha (yumijitsu) e a Lança (yarijitsu).

As técnicas do Taijutsu são baseadas em técnicas de socos, chutes e agarrões seguidos de bloqueio e projeção, chave de braço, imobilização ou estrangulamento.

Para entender melhor a origem do Taijutsu 

precisamos entender a história do japão.

Evolução dos estilos e Sub-estilos do Ju-jutsu 

Taijutsu, Hakashu-Jutsu, Tori-Jutsu, Tori-Te-Jutsu, Koshi-No-Ma-Wari-Jutsu, Ninjutsu, Shubaku-Jutsu, Kogu-Jutsu, Shime-Jutsu, Wa-Jutsu, Yawara-Jutsu, Na-Kuda-Jutsu, Jikishin-Jutsu, Ten-Shin-Jutsu, Goshin-Jutsu, Te-Jutsu, Kempo-Jutsu, Bo-Jutsu, Ai-Jutsu, Shobu-Shin-Ryu-Jutsu, Kendô-Jutsu, Shira-Uchi-Ryu-Jutsu, Get-Ryu-Jutsu, Tebacu-Jutsu, Take-Uchi-Ryu-Jutsu, Yoshin-Ryu-Jutsu, Sekigushi-Jutsu, Arata-Jutsu, Shishindo-Jutsu, Kisy-Ryu-Jutsu, Daito-Ryu- Koppojutsu Kogusoko-Jutsu, Kito-Ryu-Jutsu, Tenshin-Shinyo-Ryu-Jutsu, Ryshinto-Ryu-Jutsu, Takenouchirya-Kiraku-Jutsu, Sinoshindo-Jutsu.

Obs. Take-Uchi-Ryu-Jutsu , May Iris – Supostamente a mais antiga escola de Ju-jutsu  do Japão, fundada por Miura-Yoshin.
Obs. Kito-Ryu Ju-jutsu - Sistema de onde vieram as principais artes marciais que hoje conhecemos, nela estudou Jigorô Kanô, Morihei Ueshiba e Terada. Nesse sistema, além do Randori (乱取り), já havia treinamentos de Katá. Ele era constituído por excelente sistema de arremessos (naguê-waza), luta no chão (ne-waza) e golpes traumáticos (Atemi-waza). Essa escola, Kito-Ryu, era a mais famosa e temida do Japão feudal.

Veremos, agora, quais as artes marciais que hoje conhecemos e que tiveram as suas origens nesta escola.

1640 – Funkundo e Terada: Kempô-jutsu-karatê
1882 – Jigorô Kanô: Judô
1922 – Morihei Ueshiba: Aikidô

Graduação Dan e Menkyo
Faixa Preta 1.º Dan 初段, 2.º Dan, 3.º Dan...etc
Simboliza o acumulativo dos conhecimentos durante anos de prática que corresponde ao conhecimento de todas as fases anteriores.
Faixa Preta-vermelha Menkyo Shoden, Menkyo Chuden e Menkyo Okuden	
É a fase da transmissão onde o aluno está sendo treinado pelo Mestre para um dia ocupar seu lugar podendo haver um ou mais alunos nesta graduação.
Faixa Vermelha-branca Menkyo Kaiden	
O vermelho simboliza o fogo, a energia vital. Segundo a filosofia oriental esta energia se concentra no ventre, poderá ser usada pelo Shihan, Soke ou Sucessor direto. O branco significa a Pureza e o retorno ao princípio.

Artes marciais do Japão